Южноамериканский кубок 2006 — 5-й розыгрыш турнира. Прошёл с 28 августа по 13 декабря 2006 года. Впервые трофей завоевал представитель КОНКАКАФ — мексиканский клуб «Пачука».

Предварительный раунд

Секция 1 (Аргентина) 

|}

Секция 2 (Бразилия) 

|}

Секция 3 (Чили/Перу)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 4 (Боливия/Эквадор)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 5 (Парагвай/Уругвай)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 6 (Колумбия/Венесуэла)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Умберто Суасо — 10 голов (Коло-Коло)

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский Кубок 2006 на сайте RSSSF

2006
Футбол в Южной Америке в 2006 году